Безіменна — річка в Україні у Волочиському й Хмельницькому районах Хмельницької області. Права притока річки Мшанця (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 18 км, площа басейну водозбору 58,1 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 16,30 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,10. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від селища Війтівці. Тече переважно на північний схід через села Криштопівку, Трительники, Баглаї, Юхимівці і між селами Наркевичами та Мар'янівкою впадає в річку Мшанець, праву притоку Південного Бугу.

Цікаві факти 
 Біля гирла річки пролягає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Хмельницький — Чорний Острів — Наркевичі — Купіль — Волочиськ).
 У XIX столітті на річці існувало багато водяних млинів.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Волочиського району
Річки Хмельницького району
Річки України без назви